Балканските игри или Балканиада е регионално състезание на страните от Балканския полуостров, в което атлети от различни спортове се състезават за златни, сребърни и бронзови медали.

Първите игри се провеждат през 1929 година в Атина, а през 2012 година - в Дедеагач (Александруполи), Гърция.

Организация 
Игрите през 1929 година са неофициални, като са организирани от Гръцката аматьорска атлетическа асоциация (СЕГАС). От 1930 година започват да се провеждат ежегодно, с изключение на периода 1940-1953 година по време на Втората световна война и няколкото смутни години след това. През 1946 и 1947 година са проведени неофициални Балкански игри, именувани като „Балкански и Централно Европейски игри“, в които участват и Чехословакия, Полша и Унгария.

Участници 
  (1929-)
  (1929-)
  (1929-)
  (1931-)
  (1933-)
  (1992-)
  (1992-)
  (1992-)
  (1992-)
  (1992-)
  (1994-)
  (2008-)
  (1929 – 1992; наследена от Сърбия)

Издания

Бележки 

Спорт на Балканите
Спортни състезания